Aberdeen est une grande ville portuaire du nord-est de l'Écosse et Old Aberdeen, son quartier historique.

Le nom de la ville écossaise a été repris pour nommer différents lieux, villes ou villages de l'ancien empire britannique ou peuplées par des colons écossais.

Toponymes

Afrique du Sud 
 Aberdeen

Australie 
 Aberdeen est une ville de Nouvelle-Galles du Sud.

Canada 
 Aberdeen, Nouvelle-Écosse
 Aberdeen, Saskatchewan
 Aberdeen, Comté de Grey, Ontario
 Aberdeen, Comtés unis de Prescott et Russell, Ontario
 Aberdeen, un quartier de Kamloops dans le District régional de Thompson-Nicola, Colombie-Britannique
 Aberdeen, un quartier d'Abbotsford, Colombie-Britannique
 Aberdeen, Nouveau-Brunswick
 Aberdeen, Québec
 Lac Aberdeen, un plan d'eau dans Lac-Croche (TNO de Lac-Jacques-Cartier) et Lac-Édouard (en Mauricie), au Québec.
 Rivière Aberdeen, un affluent de la rivière aux Castors Noirs, coulant dans La Tuque et Lac-Édouard, en Mauricie, au Québec.
 Baie d'Aderdeen, Nunavut
 Lac Aberdeen, Nunavut
 Aberdeen N° 373, Saskatchewan
 Banlieue d'Aberdeen, Ontario
 Nouvel Aberdeen, Nouvelle-Écosse

États-Unis 
 Aberdeen, Idaho
 Aberdeen, Maryland
 Aberdeen, Mississippi
 Aberdeen, Caroline du Nord
 Aberdeen, Ohio
 Aberdeen, Dakota du Sud
 Aberdeen, Washington
 Aberdeen Township, New Jersey
 Aberdeen, Californie
 Aberdeen, Virginie-Occidentale

Grande-Bretagne 
 Aberdeen, circonscription du Parlement d'Écosse.

Hong Kong 
 Aberdeen, ville portuaire

Sierra Leone 
 Aberdeen, quartier balnéaire de Freetown

Divers 
Aberdeen peut aussi désigner :
 Aberdeen, un groupe américain de rock des années 1990 et 2000 ;
 Aberdeen, un film de Hans Petter Moland sorti en 2000 ;
 Aberdeeen, une planète de la franchise Firefly.

Homonymie de localités